Фокстрот — танец и музыкальный стиль

Фильмы:
 «Фокстрот» — американский фильм 1976 года, реж. Артуро Рипштейн.
 «Фокстрот» — израильский фильм 2017 года, реж. Самуэль Маоз.

Музыка:
 Foxtrot — четвёртый студийный альбом британской прогрок-группы Genesis (1972).

Другое:
 Foxtrot — серия советских дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ).
 Международный радиотелефонный фонетический алфавит — «Foxtrot».
 «Фокстрот» — сеть супермаркетов электроники и бытовой техники на Украине.